Патус (порт. Patos) — многозначный термин; топоним. 

 Патус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. 
 Патус — микрорегион в Бразилии. Входит в штат Параиба. 
 Патус — озеро, расположено на побережье в южной части Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул.